Hama este un oraș din Siria.

Hama sau Hamath (sau variante) se poate referi la:

Locuri

În Orientul Mijlociu 
În ordine alfabetică, după numele complet.
Al-Hamah, un sat din guvernoratul Rif Dimashq, Siria
Al-Hamma, Tiberias, un sat arab palestinian depopulat
Hamat Gader, izvoare termale și sit arheologic în situl al-Hamma
Emaus, oraș menționat în Noul Testament; nume derivat din Hamma sau Hammat
Hamat, un sat din Liban
Hamat Tiberias, sit arheologic în orașul antic, Israel
Hamath-zobah, loc antic sau regat în Aram
Mevo Hama, așezare israeliană în Înălțimile Golan
Tell el-Hammeh, tell în Cisiordania
Tell Hammeh, tell în Iordania

Africa de Nord 
El Hamma, oraș în Tunisia
El Hamma, Khenchela, oraș din Algeria
Districtul El Hamma, Algeria
Hamma, Algeria - oraș și comună în Algeria